Апсия (устар. Апси-Я) — река в России, протекает по Берёзовскому району Ханты-Мансийского АО. Устье реки находится в 103 км по левому берегу реки Лепля. Длина реки составляет 34 км. В 11 км от устья по правому берегу реки впадает река Сяхлынсос.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Сосьва, речной подбассейн реки — Северная Сосьва. Речной бассейн реки — (Нижняя) Обь от впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 15020200112115300023614.

Примечания 

Притоки Лепли
Реки Берёзовского района (Ханты-Мансийский автономный округ)